Quiroga puede referirse a:

 Quiroga, nombre común de la planta Calluna vulgaris.
 Quiroga (Bogotá), barrio en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Colombia.
 Quiroga (Cotacachi), parroquia del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, Ecuador.
 Quiroga (Lugo), municipio de la provincia de Lugo, Galicia, España.
 Quiroga (MC), productor y cantante español.
 Quiroga (Michoacán), localidad perteneciente al estado de Michoacán, México.
 Comarca de Quiroga, comarca de la provincia de Lugo, Galicia, España.
 Facundo Quiroga nombre alternativo de la localidad de Alfredo Demarchi, provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Los Quiroga, localidad de la Provincia de Santiago del Estero, Argentina.